«Confide in Me» — песня австралийской певицы Кайли Миноуг с её пятого студийного альбома Kylie Minogue. Она была выпущена 29 августа 1994 года, за месяц до релиза альбома. Песня была написана Стивом Андерсоном, Дэйвом Сименом и Уэйном Бэртоном, в то время как продюсерами выступили Brothers in Rhythm. Музыкально, Confide in Me — мультижанровая композиция, с элементами R&B, дэнс-поп, джаз и трип-хоп. В песне героиня просит возлюбленного доверять и верить ей.

Песня была высоко оценена многими музыкальными критиками, некоторые называли её как один из лучших синглов Миноуг на тот момент и хвалили её за коммерческий релиз данной композиции. Коммерчески, песня была успешна, достигая топ-20 в Австралии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Песня была также выпущена в США, где ей удалось появиться в чарте Hot Dance Club Songs. Музыкальное видео было также выпущено, в нём Миноуг предстала в шести различных образах, убеждающая зрителей доверять ей.

Музыкальное видео получило положительные обзоры и было очень успешной рекламой для сингла. На Австралийской музыкальной премии ARIA Music Awards, «Confide in Me», получил три премии, в том числе Самый продаваемый австралийский сингл, Самый продаваемый австралийский танцевальный сингл и Лучшее видео. Песня также стала седьмым лучшим синглом и третьим лучшим музыкальным видео 1994 года по версии журнала Smash Hits. Несколько кавер-версий были также коммерчески выпущены, включая группу Hurts, Nerina Pallot, а британский рэпер Example использовал семпл песни в его композиции «No Sleep for the Wicked».

Миноуг исполняла песню в ряде своих мировых турне, в том числе On a Night Like This Tour, KylieFever2002 и Aphrodite World Tour.

О песне 
«Confide in Me» была выбрана в качестве лид-сингла с нового студийного альбома Миноуг Kylie Minogue (1994). Песня была написана Стивом Андерсоном, Дэйвом Сименом и Уэйном Бэртоном, в то время как продюсерами выступили Brothers in Rhythm.

«Confide in Me» известна своим мультижанровым стилем. Песня построена на поп-музыке, но включает различные элементы от другой музыки. Ник Левин с Digital Spy сказал, что в композиции присутствуют ближневосточные мотивы и дэнс-поп. Уильям Бейкер, один из близких друзей Миноуг, сказал, что он слышит влияния хаус-музыки. Журнал PopMatters сравнил песню с последней работой исландской певицы Бьорк.

Уильям Бейкер говорит, что песня «символизирует внутреннюю борьбу за власть, которая бушует внутри неё [Кайли]», в то же время, как он продолжает, «она — и марионетка, и управляющая марионетками, одновременно».

Би-сайды 
Две песни были выпущены как би-сайды к коммерческому синглу «Confide in Me». «Nothing Can Stop Us», написанная Бобом Стэнли и Питом Виггсом и спродюсированная группой Saint Etienne, планировалась как дебютный сингл Миноуг на лейбле Deconstruction, но был отменён. Промокопии песни были опубликованы СМИ и включали 7-дюймовый ремикс песни, выпущенный на сингле «Confide in Me». Оригинальная версия «Nothing Can Stop Us» не выпускалась на компакт-диске до релиза Confide in Me: The Irresistible Kylie.

«If You Don’t Love Me», кавер-версия песни группы Prefab Sprout, была написана Пэдди Макэлуном и спродюсирована Стивом Андерсоном. В 2000 песня была включена в компиляцию Hits+. Кроме того, Кайли исполняла песню во время тура Aphrodite World Tour.

На австралийской версии сингла «Confide in Me», были ремиксы на песню с альбома, «Where Has the Love Gone», первый — The Fire Island mix также служил альбомной версией, второй — Roach Motel Remix. В компиляцию Hits+ была включена другая версия последнего, Roach Motel Remix. Существуют слухи, что на промокопиях альбома были представлены расширенная версия ремикса Fire Island, его радио-версия, а также радио-версия Roach Motel Remix и Roach Motel Dub, которые до сих пор не выпущены.

Оценки критиков и публики

Рецензии критиков 
Песня была высоко оценена многими музыкальными критиками, некоторые называли её как один из лучших синглов Миноуг на тот момент и хвалили её за коммерческий релиз данной композиции. Многие критики с Allmusic выделяют песню как лучшую композицию на многих компиляциях и альбомах Миноуг, в том числе Kylie Minogue, Hits+, Confide in Me, Kylie Minogue: Artist Collection, Confide in Me: The Irresistible Kylie.

Крис Тру с Allmusic, оценивая альбом, сказал, что в «Confide in Me» Кайли «не поп-королева подростков, как раньше». Маккензи Уилсон оценивал Hits+ и назвал песню наряду с «Did It Again» «безусловными фаворитами». Ник Левин с Digital Spy дал положительную оценку, отметив: «Как мы можем не устоять перед чем-нибудь вроде 'Confide in Me'? Пятнадцать лет эта роскошная, окутывающая эпопея танцевальной поп-музыки все ещё ласкает уши как кокетливый парикмахер-стилист».

Коммерческий успех 
В родной для Миноуг Австралии песня дебютировала на 31-й строчке. На следующей неделе песня поднялась до вершины чарта, и осталась там в течение четырёх недель подряд, в чарте песня держалась в течение 20 недель в целом. До настоящего времени «Confide in Me» остаётся самым долгоживущим синглом Миноуг в австралийском хит-параде и это был её первый № 1 сингл с 1987 года, тогда на первом месте был «Got to Be Certain». Песня также стала единственным синглом с её эры Deconstruction, попавшая в топ-10 чарта. В Новой Зеландии, песня дебютировала и достигла максимума на 12-й позиции, оставаясь там в течение всего 9 недель. «Confide in Me» наряду с «Some Kind of Bliss» были её единственными синглами Deconstruction, появившимися в этом чарте.

На европейском рынке сингл был успешен. В Британии сингл дебютировал на 2-й строчке. Однако, песня достаточно быстро спускалась по чарту, оставаясь в топ-10 в течение 3 недель. В чарте сингл провёл всего лишь 9 недель. В конечном счёте сингл получил серебряную сертификацию в Великобритании с поставками  копий и продажами  копий.

В Швеции песня дебютировала на 40-й строчке и поднялась до № 37, но упала на следующей неделе. Песня позже вновь вошла в чарт на № 30, где в конечном счёте достигла максимума. Песня оставалась в чарте в течение 5 недель. В Нидерландах песня дебютировала под № 45, в конечном счёте достигнув № 38, оставаясь в чарте в течение 4 недель. Песня провела единственную неделю во французском хит-параде под № 40, но повторно вошла в чарт на 19-ю строчку, в конечном счёте достигая максимума № 10 и оставаясь в чарте в течение 18 недель. Песня дебютировала на 30-й позиции в швейцарском чарте, поднявшись позже до № 20, и оставалась в чарте в течение 8 недель.

Хотя песня не попала в американский Billboard Hot 100, песне удалось иметь скромный успех в чарте Hot Dance Club Songs, с пик-позицией № 39.

Музыкальное видео 
«Confide in Me» был представлен красочным музыкальным видео, которое было снято Полом Бойдом в Лос-Анджелесе в июле 1994. Видео показывает Миноуг, говорящую по телефону и убеждающую людей позвонить и доверить ей тайны. Представлены шесть различных сцен; все они смешаны с вставками фонов с названиями социальных проблем, таких как секс, ожирение, употребление наркотиков и война, а также убийство и неравенство, пока Миноуг игриво танцует для камеры. Номер «1-555-Confide», показан внизу экрана во время отдельных сцен. Когда видео приходит к заключению, все сцены сокращаются и постепенно исчезают. Миноуг носит шесть костюмов в течение видео, каждый из которых сопровождается различными прическами и косметикой. Видео рассматривается как поворотный момент в видеографии Миноуг, которое показывает отказ от «слащавых» клипов времён PWL.

Представленный Дэвиной Маккол, клип был впервые показан на MTV 6 августа 1994, до коммерческого выпуска сингла. Видео было хитом, занявшим первое место в Dial MTV и 16-е на MTV Europe. Видео было выпущено коммерчески на DVD Ultimate Kylie в декабре 2004 года.

Список композиций 
Здесь представлены основные форматы релиза и треклисты сингла «Confide in Me».

UK CD Single 1
 «Confide in Me»  — 5:51
 «Confide in Me»  — 10:27
 «Confide in Me»  — 6:46

UK CD Single 2
 «Confide in Me»  — 5:51
 «Nothing Can Stop Us» — 4:04
 «If You Don’t Love Me» — 2:08

Cassette single
 «Confide in Me»  — 4:27
 «Confide in Me»  — 6:46

Australian CD single
 «Confide in Me»  — 5:51
 «Nothing Can Stop Us»  — 4:06
 «If You Don’t Love Me» — 2:08

Australian Limited Edition CD single
 «Confide in Me»  — 5:51
 «Confide in Me»  — 10:27
 «Confide in Me»  — 6:46
 «Where Has the Love Gone?»  — 7:46
 «Where Has the Love Gone?»  — 8:05

 Официальные ремиксы
 «Confide in Me»  — 5:51
 «Confide in Me»  — 6:38
 «Confide in Me»  — 7:21
 «Confide in Me»  — 6:25
 «Confide in Me»  — 8:04
 «Confide in Me»  — 5:26
 «Confide in Me» 
 «Confide in Me» 
 «Confide in Me» 
 «Confide in Me» 
 «Confide in Me»

Выступления 
Миноуг исполняла песню во время следующих концертных туров:
 Intimate and Live Tour
 On a Night Like This Tour
 KylieFever2002
 Showgirl: The Greatest Hits Tour
 Showgirl: The Homecoming Tour
 For You, For Me
 Aphrodite World Tour

Чарты

Итоговые чарты

Кавер-версии 
 2016 — Tame Impala — кавер в жанре инди для альбома Triple J: Like a Version, Volume 12.
2010 — The Irresponsibles — австралийская группа: рок/дэнс переработка песни для их дебютного альбома 'Let It Out'
 2010 — Hurts: диско-версия, исполненная на The Sun'''s live «Biz Sessions».
 2009 — For Selena And Sin: симфоническая версия, реализованная на их альбоме 'Primrose Path'
 2006 — Nerina Pallot: фортепианный кавер, выпущенный как би-сайд для её сингла «Sophia».
 2006 — Angtoria: симфоническая рок версия с их дебютного диска God Has a Plan for Us All.
 2003 — NakedHeart
 2002 — Ben Lee как би-сайд к синглу «Something Borrowed, Something Blue»
 2000 — Analena: пост-панк версия с их EP Arythmetics.
 1997 — The Sisters of Mercy: пост-панк версия, исполненная на концерте, не выпущена официально.
 1996 — Systral: хардкор-версия с их EP Fever.
 1996 — Emma Conquest: инди-кавер, выпущенный на компиляции лейбла Nightbreed Recordings' New Alternatives 4.

Example использовал семпл песни в композиции «No Sleep For The Wicked» с его альбома 2007 года What We Made''.

Песня использована в мюзикле Присцилла, королева пустыни.

Примечания 

Песни Кайли Миноуг